Yancheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die bezirksfreie Stadt Yancheng (盐城市) in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Yancheng;
den Stadtbezirk Yancheng (郾城区) der bezirksfreien Stadt Luohe in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yancheng (Luohe);
den Distrikt Yancheng (鹽埕區) der regierungsunmittelbaren Stadt Kaohsiung der Republik China auf Taiwan, siehe Yancheng (Kaohsiung);

die Stätte der alten Stadt Yan (Yancheng yizhi 淹城遗址) in Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Yancheng-Stätte.